Krona ima več pomenov:
 Krona - simbol vladarja
 Krona - valuta
 Krona - naravni (in umetni) del zobu